De MSC Gülsün heeft een capaciteit van 23756 TEU, meer dan de MSC Oscar.

De MSC Gülsün is 1 van de grootste containerschepen ter wereld.